Dies ist eine Liste der Städte in der Woiwodschaft Ermland-Masuren.

Die folgende Tabelle enthält die Städte der Woiwodschaft, die Kreise, denen sie angehören – die Kreisstädte der Powiate sind mit * markiert – sowie die Einwohnerzahlen für den  des Polnischen Amtes für Statistik.

Einzelnachweise 

!Liste
Stadte Woiwodschaft Ermland-Masuren
Woiwodschaft Ermlandmasuren